Музе́й диза́йна — ряд музеев, посвящённых истории и современности различных видов дизайна.

 Музей дизайна — музей в Лондоне, Великобритания.
 Музей дизайна — музей в Нью-Йорке, США.
 Музей дизайна — музей в Хельсинки, Финляндия.
 Музей дизайна — музей в Холоне, Израиль.
 Музей дизайна — музей в Цюрихе, Швейцария.